Андрей Григорьев-Апполонов: Григорьев-Апполонов, Андрей Геннадьевич (род. 1982; также известен как Андрей Григорьев-Апполонов младший; фамилия при рождении — Бурдуков) — российский певец.
 Григорьев-Апполонов, Андрей Генрихович (род. 1970) — российский музыкант, солист группы «Иванушки International».